Kolbersbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Kolbersbach (Drachselsried), Weiler der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern

von Gewässern:
 Kolbersbach (Großer Regen), linker Zufluss des Großen Regen bei Ludwigsthal, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Kolbersbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Talhausen, Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; hat viel längeren rechten Zufluss Brähe
 Kolbersbach (Paar), rechter Zufluss der Paar in Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Kolberbach